Girling ist der Familienname folgender Personen:

 Charles John Girling (* 1892), britischer Diplomat
 Julie Girling (* 1956), britische Politikerin (Conservative Party)
 Sheila Girling († 2015), britische Künstlerin

Sonstiges:
 Girling Bremsen, ein Hersteller von Bremsen
 Girling Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller